Lint – comune del Belgio
 Lint – nome d'arte di Tim Armstrong, cantante e chitarrista statunitense.
 lint – software di debug per Unix
 Coradia-LINT – rotabile ferroviario
 Lint Editoriale – case editrice di Trieste